Girolata est un lieu situé sur la côte ouest de la Corse (France) réputé pour son golfe, dans le Parc naturel régional de Corse ;
Le Girolata est un navire mixte de la Compagnie Méridionale de Navigation.